

Саутпорт — місто, штат Індіана
 Саутпорт — місто, штат Мен
 Саутпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Саутпорт — місто, штат Північна Кароліна
 Саутпорт — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Саутпорт — переписна місцевість, штат Нью-Йорк